Степановка (Воронежская область):

 Степановка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Степановка — хутор в Подгоренском районе.